Com o nome José Octávio existem:

José Octávio de Arruda Mello - paraibano membro da Academia Paraibana de Letras
José Octávio Guizzo - pesquisador sul-matogrossense

Desambiguações de antropônimos